CMR – format transmisji poprawek kinematycznych w systemie GPS  RTK
 CMR – Colin McRae Rally, gra komputerowa
 CMR – Colin McRae Rally, seria gier komputerowych
 CMR – Century Media Records, wytwórnia płytowa
 CMR – Międzynarodowy List Przewozowy